Muurahaissaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muurahaissaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Muurahaissaaret (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Muurahaissaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar